One Night Only (2003-) angol indie-pop együttes
 One Night Only (1998) a Bee Gees együttes koncertalbuma
 One Night Only Beyoncé Knowles főcímdala
One Night Only (Jennifer Hudson-dal)
One Night Only (Thin Lizzy-album)
One Night Only (Ricky Martin-DVD)
One Night Only Bee Gees-videó